Unkenrufe bezeichnet

 eine Erzählung von Günter Grass aus dem Jahre 1992, siehe Unkenrufe (Erzählung)
 den Spielfilm von Robert Gliński aus dem Jahre 2005, siehe Unkenrufe – Zeit der Versöhnung 
 als Allegorie pessimistische, unheilsverkündende Kritik, siehe Unken#Allegorien